Die Oberliga Südwest 1980/81 war die dritte Spielzeit der drittklassigen Oberliga.

Da die 2. Bundesliga auf eine Staffel reduziert wurde, gab es nach dieser Saison keine Aufsteiger aus den Oberligen. Meister Mainz 05 blieb somit ein Aufstieg verwehrt und nahm daraufhin an der deutschen Amateurmeisterschafts-Endrunde teil, in der die Mannschaft in der 1. Runde gegen den FC St. Pauli verlor.

Absteigen in die untergeordneten Ligen mussten vier statt wie zuvor drei Vereine. Diese waren der FC St. Wendel, TuS Neuendorf, der SV Viktoria Herxheim und der erst im Vorjahr aus der Verbandsliga aufgestiegene TuS Landstuhl. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison Rot-Weiß Hasborn-Dautweiler (Saar), der FK Clausen (Südwest) und der SV Leiwen (Rheinland), als jeweiliger Staffelmeister auf. Aus der aufgelösten 2. Bundesliga Süd kamen Eintracht Trier, der FC 08 Homburg, der 1. FC Saarbrücken und Borussia Neunkirchen in die Oberliga Südwest dazu.


Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Südwestmeister

Literatur

Weblinks 
 Die Oberliga Südwest 1980/81 bei f-archiv.de
 Saisonarchiv vom 1. FSV Mainz 05

1980
Fußballsaison 1980/81